Manas (budismo inicial) — termo budista páli e sânscrito para "mente"
Corpo mental —  manas como conceito teosófico
 Manas (Peru) —  distrito
 Manas-Bastanous —  comuna francesa do Gers
 Épico de Manas —  poema
 Aeroporto Internacional de Manas —  aeroporto no Quirguistão
 Santuário de Fauna de Manas —  santuário na Índia
  The Banger Sisters  —  filme, lançado com "As Manas do Rock" em Portugal e como "Doidas Demais" no Brasil

Desambiguações de topônimos